Unitarian Universalist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Unitarian Universalist Church (Ann Arbor, Michigan), NRHP-ID 78001513
 Unitarian Universalist Church (Courtland, New York), NRHP-ID 93000592

Siehe auch:
 Unitarian Church
 Unitarian Universalist Association